ИСДЮШОР, Ишимбайская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по шашкам — учреждение дополнительного образования детей в городе Ишимбае, специализирующееся на виде спорта шашки. Открылась в 1989 году как ДЮСШ. Адрес: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, проспект Ленина, 51. Директор: Д. Х. Сакаев.

Помещение ИСДЮШОР — место проведения почти ста чемпионатов и первенств России.

Тренеры 
 Мильшин, Владимир Иванович
 Мильшина, Елена Александровна
 Беллер, Ольга Александровна,
 Абдульманова, Лилия Салаватовна
 Сафина, Гульнара Закиевна
 Сафин, Янис Альфирович

Подготовленные спортсмены в сборные РФ 
 взрослые — Георгиев Александр, Мильшин Владимир, Георгиева Гузель, Тансыккужина Тамара, Мильшина Елена, Абдуллина Олеся, Идрисова Айгуль, Ишимбаев Ринат, Федин Сергей, Шайбаков Айнур, Аминова Алия
 юноши, юниоры — Тансыккужина, Абдуллина, Шайбаков, Штумпф Виталий, Личагин Константин, Ишмуратов, Сирбаева Лилия, Файзуллина, Дусмеева Регина, Нигматуллин, Мильшин Максим, Сафина Ляйсян, Саитгалина, Кутлугильдинов, Мухаметьянов, Хисамутдинова Эльвира, Сафин, Галеев, Ишмуратов, Федин, Аминова
 кадеты, мини-кадеты — Абубакирова Г. А., Аллагузин А. Х., Аюпова Руф. А., Байгильдин А. З., Минигузин А., Мкртумян А.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160407101931/http://xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/component/content/article/2-statya/2617-sportivnaya-shkola-olimpijskogo-rezerva-po-shashkam

Шашки в Башкортостане
Спорт в Ишимбае
Учебные заведения Ишимбая
Средние специальные учебные заведения Башкортостана
Детско-юношеские спортивные школы России
Появились в 1989 году в России
1989 год в Башкортостане